Nova Petrópolis - município do Rio Grande do Sul
 Nova Petrópolis (Joaçaba) - distrito da cidade
 Nova Petrópolis (São Bernardo do Campo) - bairro de São Bernardo do Campo, São Paulo

Desambiguação